Боб Брайан защитил свой прошлогодний титул, однако вместо Виктории Азаренко, с которой американец выиграл титул в 2008 году, его партнёршей выступила соотечественница Лизель Хубер.

Посев 

  Лизель Хубер /  Боб Брайан (Титул)
  Кара Блэк /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Марцин Матковский (Второй раунд)
  Надежда Петрова /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Ай Сугияма /  Андре Са (Четвертьфинал)
  Елена Веснина /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Янь Цзы /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Стивен Хасс ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые